Daniel Toscan du Plantier (1941-2003), producteur français de cinéma ;
 Sophie Toscan du Plantier (1957-1996), son épouse assassinée.

Voir aussi 
 Prix Daniel-Toscan-du-Plantier, récompense cinématographique